

Palmarès

Olimpiadi  
  a  nei 200 metri rana.

Collegamenti esterni